

Astronomia 
 18997 Mizrahi – asteroide della fascia principale

Ebraismo 
 Mizrahì – ebrei orientali provenienti dai paesi del mondo arabo

Musica 
 Musica mizrahì – particolare stile della musica ebraica del Medio Oriente

Persone 
 Alon Mizrahi (1971) – ex calciatore israeliano 
 Isaac Mizrahi (1961) – stilista statunitense
 Moshe Mizrahi (1980) – ex cestista israeliano
 Moshé Mizrahi (1931-2018) – regista e sceneggiatore israeliano